Los tiranosáuridos (Tyrannosauridae, lat. "lagartos tiranos") son una familia de dinosaurios terópodos celurosaurianos, que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente 84 y 66 millones de años, desde el Campaniense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Norteamérica y Asia.

Descripción 
Los tiranosáuridos presentaban cráneos amplios y masivos, cuellos cortos y robustos, y brazos reducidos con dos dedos.

Historia 
En un principio, los tiranosáuridos fueron clasificados como carnosaurios, agrupándolos junto con la mayor parte de los grandes terópodos, hasta que posteriores estudios filogenéticos determinaron que eran celurosaurianos, un grupo que también incluye a los ornitomimosaurianos y a los manirraptores. Por lo que están más emparentados con terópodos como los dromeosaurios o los ornitomimos. Los descubrimientos de tiranosauroides basales han ayudado a solidificar esta conexión, llevando a plantear la posible presencia de plumas en los tiranosáuridos.

Sistemática 

Tyrannosauridae se define como el clado más inclusivo que contiene al Tyrannosaurus rex (Osborn, 1905), al Gorgosaurus libratus (Lambe, 1914) y al Albertosaurus sarcophagus (Osborn, 1905).

Taxonomía 
 Familia Tyrannosauridae
 Shanshanosaurus?
 Teratophoneus
 Subfamilia Albertosaurinae
 Alectrosaurus
 Albertosaurus
 Gorgosaurus
 Tribu Albertosaurini
 Albertosaurus
 Gorgosaurus
 Subfamilia Tyrannosaurinae
 Daspletosaurus
 Tribu Tyrannosaurini
 Nanotyrannus
 Tyrannosaurus
 Tarbosaurus
 Tribu Alioramini
 Alioramus
 Qianzhousaurus

Filogenia 
De acuerdo con .

Albertosaurinae 
Subfamilia de terópodos tiranosáuridos que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente 84 y 65 millones de años, en el Campaniense y el Maastrichtiense) que vivieron en Asia y Norteamérica.

Se lo define como el clado más inclusivo que contiene a Albertosaurus sarcophagus (Osborn, 1905) pero no Tyrannosaurus rex (Osborn, 1905). Son todos los tiranosáuridos más cercanos a Albertosaurus que a Tyrannosaurus rex.

Albertosaurini 
Albertosaurini es la tribu que incluye a Gorgosaurus libratus (Lambe, 1914) y a Albertosaurus sarcophagus (Osborn).

Tyrannosaurinae 
Subfamilia de terópodos tiranosáuridos que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente 84 y 65 millones de años, en el Campaniense y el Maastrichtiense) que vivieron en Asia y Norteamérica.

Se lo define como el clado más inclusivo que contiene a Tyrannosaurus rex (Osborn, 1905) pero no Albertosaurus sarcophagus (Osborn, 1905) ni a Gorgosaurus libratus (Lambe, 1914). Son todos los tiranosáuridos más cercanos a tiranosaurio que a albertosaurio.

Tyrannosaurini 
Tyrannosaurini es la tribu que incluye a Tyrannosaurus rex (Osborn, 1905), Nanotyrannus lancensis (Bakker, Currie & Williams, 1988) y a Tarbosaurus bataar (Maleev, 1955).

Referencias

Enlaces externos 

 Tyrannosauroidea en he Thescelsosaurus
 Ficha y estado en TaxonSearch
 Tyrannosauroidea en The Theropoda Database